Okręty US Navy o nazwie USS "Benicia":
 Pierwszy "Benicia" (1868) był slupem śrubowym, który był w służbie 1869-1875.
 Drugi "Benicia" (PG-96) był kanonierką służącą w okresie wojny w Wietnamie, ostatecznie sprzedany Korei Południowej.

Benicia